Arghandab kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Arghandāb (distrikt i Kandahar), 
 Arghandāb (distrikt i Zabol), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar